С 3 по 12 апреля 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, где СССР и СЭВ предложили создать в противовес Генеральному соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ) и экспансии США общий рынок товаров, услуг и капиталовложений, не привязанный к доллару.

Всего в работе форума участвовало 49 стран, представленных 680 чиновниками, бизнесменами, экспертами. За время работы совещания и до конца апреля 1952 года в Москве было подписано свыше 60 торговых, инвестиционных и научно-технических соглашений на срок от 3 до 5 лет, в том числе с участием СССР — 19 таких соглашений.

Основные принципы таких документов: таможенные и ценовые льготы для развивающихся государств или их отдельных товаров; взаимный режим максимального благоприятствования в торговле, кредитах, капиталовложениях, научно-техническом сотрудничестве; согласование политики в международных экономических организациях и на мировом рынке; возможности бартера (в том числе в погашении долгов), взаимно согласованных цен и исключения (минимум — необязательности) долларовых расчетов. Итоговыми документами стали Коммюнике о совещании и Обращение к Генеральной Ассамблее ООН о создании Комитета содействия развитию международной торговли.

Многие союзники США тоже участвовали в этом форуме, представленные главным образом бизнесменами, аналитиками и чиновниками среднего ранга (Великобритания, Франция, Италия, Дания, Норвегия, Канада, Турция, ФРГ, Япония, Бенилюкс, Бразилия, Саудовская Аравия, Австралия, Либерия), будучи уполномоченными подписывать документы о торговле и сотрудничестве с другими странами.

СССР на совещании предложил:

Сперва — двух- и многосторонние соглашения с похожими условиями (по ценовым, таможенным, кредитным льготам, товарным квотам), затем — постепенная унификация принципов внешнеэкономической политики и развитие «общеблоковой» свободной торговли.

На заключительной стадии — создание межгосударственной расчетной валюты с обязательным золотым содержанием и, соответственно, фактическое создание упомянутого рынка.

С некоторыми модификациями эту идею поддержали все участники совещания, кроме стран — союзников США.

Итоги Совещания 
 создан Комитет содействия международной торговле
 в совещании приняло участие 680 человек и 49 стран. Кроме пленарных заседаний проходили работы в трех секциях: развитие международной торговли, международного сотрудничества для решения социальных проблем, секции слаборазвитых стран.

Итогом стали три документа:
 Коммюнике об итогах работы
 Обращение к Генеральной Ассамблее ООН
 Резолюция об образовании Комитета содействия развитию торговле между странами.
Во время работы Совещания были проведены деловые переговоры и подписаны контракты.

Цели СССР при организации проведения Совещания 
Главной целью МЭС было создание механизма для ведения диалога с деловыми кругами капиталистических стран. Успешное проведение МЭС — крупномасштабная попытка инициировать диалог с широкими кругами западного общества и стран «третьего мира» с целью выработать «модус вивенди» и заставить соответствующие правительства Запада пересмотреть свою дискриминационную торговую политику.

Первоочередной целью МЭС был прорыв торговой блокады, соображения идеологического порядка не были доминирующими в советских планах.

При подготовке к проведению совещания, в марте 1951 года, был осуществлён ряд мероприятий по сглаживанию идеологического противостояния с Западным блоком в международной прессе, на радио, в кинопроизводстве. Международная обстановка изменилась, начался процесс создания блоков и союзов, СССР готовил ряд инициатив с охватом западных стран, и Политбюро единомоментно остановило производство и выход в прокат сразу шестнадцати фильмов, включая и такие известные, как цветной кинофильм «Прощай, Америка!» Александра Довженко., «Совесть мира» Абрама Роома, «Второй караван» Амо Бек-Назарова. К этим же событиям примыкает и остановка производства фильма «Победители» Эрмлера.

Однако, когда сторонники конфронтации с СССР и Восточным блоком опять стали брать верх, в советском руководстве сами дезавуировали часть своей инициативы, отвергнув во второй половине 1952 г. поступившие на волне МЭС предложения развивать торговлю товарами массового потребления.

Развивать же торговлю товарами, крайне необходимыми СССР для развития тяжелой промышленности, западноевропейским странам не позволило давление на страны-участники со стороны США, находившегося в пике Холодной войны, под давлением политической идеологии маккартизма, категорического неприятие любых отношений со странами Советского блока, кроме их военного уничтожения. Политические факторы с той и другой стороны в обстановке начала 1950-х гг. оказались сильнее экономического интереса.

Дальнейшее развитие идей ММЭС 
В 1953 г. в качестве продолжения московского совещания планировалась вторая международная экономическая конференция в Китае, которая вызвала уже более серьёзный интерес со стороны официальных кругов западных стран. Это позволяет говорить о том, что из-за переменчивой позиции Москвы по поводу будущего Бюро по развитию международной торговли больше всех от МЭС в международном плане выиграл Китай, а не СССР.

23 февраля — 4 марта 1953 года была проведена конференция Экономической комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ) в столице Филиппин Маниле. Она была созвана по инициативе СССР, поддержанной Китаем, Монголией, Индией, Ираном, Индонезией, Бирмой и Северным Вьетнамом. Советская инициатива заключалась в том, что предлагалось вводить систему межгосударственных взаиморасчетов в нацвалютах и снимать ограничения во взаимной торговле, то есть продвигаться к режиму свободной торговли в Азии и Тихоокеанском бассейне.

Идея СССР была поддержана 20 странами, что составило большинство членов ЭКАДВ, подписавших соответствующее коммюнике. Против выступили США и их основные союзники — Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Таиланд, Саудовская Аравия, Пакистан. Вместе с тем, Австралия с Новой Зеландией, вопреки прессингу со стороны США, заявили, что предложения Москвы интересны и перспективны, поэтому требуется их изучение.

Советский проект был выдвинут МИД и Минвнешторгом СССР в октябре 1951 года: «в целях налаживания равноправной азиатско-тихоокеанской и международной торговли, исключения и экономической дискриминации, и решающей роли отдельных валют (британский фунт стерлингов и доллар США) в межгосударственной и региональной торговле…»

См. также 
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, ранее ЭКАДВ
 Международная экономическая организация
 ЮНКТАД
 БРИКС
 Таможенный союз ЕАЭС
 Торговый блок
 Зона свободной торговли
 Экономический союз
 Бенилюкс
 Валютный союз
 Европейский союз
 Европейское экономическое сообщество
 Единое экономическое пространство
 Центрально-европейская ассоциация свободной торговли
 Европейская экономическая зона
 Европейская ассоциация свободной торговли

Источники 
 Воплощение Сталинского подхода при определении задач внешнеэкономический стратегии СССР: Материалы Международного экономического совещания в Москве (3-12 апреля 1952 г.) / Раздел 3 // Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 1947—1953 гг. : С76 Документы и материалы / сост.: доктор исторических наук, профессор В. В. Журавлев, кандидат исторических наук Л. Н. Лазарева. — М. : Политическая энциклопедия, 2017. — с. 447—630 — (Документы советской истории). ISBN 978-5-8243-2141-8
 Международное экономическое совещание в Москве, 3—12 апреля 1952 г. М., Изд. Комитета содействия развитию международной торговли, 1952 — с. 302
 Osipov A. The Resumption and Development of International Economic Relations. Foreign Languages Publishing House, 1952
 Joan Robinson. Conference sketch book, Moscow, April 1952, Oxford, Heffer, 1952.
 Липкин М. А. Московское экономическое совещание 1952 г.: тактический манёвр или новая стратегическая линия СССР? // Вестник РУДН, сер. История России, 2010, № 2
 Хормач И. А. СССР — Италия и блоковое противостояние в Европе: вторая половина 40-х — первая половина 60-х гг. — М., 2005. — С. 330—341. ISBN 5-8055-0149-X
 Жуков Ю. Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. — М., 2000. — С. 556
 Thierry R. Les relationes commerciales de la France et de la Grande-Bretagne avec la Republique populaire de Chine, á la lumière de la Conférence économique internationale de Moscou d’avril 1952 // Revue d’Histoire diplomatique. — 2007. — № 1. — P. 41—58.
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны, 1945—1985 гг. — М., 2007. — С. 212—216
 Фурсенко А. А. Россия в международных кризисах. Середина XX века. — М., 2006. — С. 28—32.
 Международная научная конференция «Россия и ЕС: прошлое и настоящее. К 20-летию подписания Соглашения между СССР и Европейским Сообществом 1989 г.». Москва, ИВИ РАН, 9—10 ноября 2009 г.
 Липкин М. А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х—конец 1960-х годов. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. — 560 с.: ил. (Серия «Холодная война»).
 Oscar Sanchez-Sibony. Red Globalisation. The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev. Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781139628778, ISBN 9781316635292
  Журавлев В. В., Лазарева Л. Н.  Документы РГАПСИ об Московском экономическом совещании. 1951—1952 гг. // жур. «Исторический архив» № 1(130) 2015. С. 107—123.
 Страна невыученных законов. Экономическое завещание Сталина могло спасти СССР, но спасло Китай . Чичкин Алексей, 25 сентября 2017. Опубликовано в ВПК, выпуске № 37 (701) за 27 сентября 2017 года
 Moscow International Economic Conference, April 1952. Code NS file 1104, FO 371/100854-100858
 Moscow International Economic Conference, April 1952. Code NS file 1104 (papers 1-32), FO 371/100853

Примечания 

Международные клубы
Экономическое развитие
 
1952 год в Москве
Апрель 1952 года
Коллективные и союзные денежные единицы
Финансы в СССР
Банковское дело
Расчётные денежные единицы